Rock the Night – singolo degli Europe del 1985, riedito nel 1986
 Rock the Night: the very best of Europe – raccolta degli Europe del 2004
 Rock the Night: Collectors' Edition – DVD degli Europe del 2004